Whittington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Whittington, Lancashire, ort, England, 
 Whittington, Lichfield, ort i Staffordshire, England, 
 Whittington, Shropshire, England, 
 Whittington, Worcestershire, England, 
 Whittington, Gloucestershire, England, 
 Whittington, Northumberland, England, 
 Whittington, South Staffordshire – en ort i Kinver, South Staffordshire, Staffordshire, England
 Whittington, Stafford – en ort i Eccleshall, Stafford, Staffordshire, England
 Whittington, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar